

Musica 
 Jap – rapper italiano

Trasporti 
 JAP – industria motoristica britannica, denominata con l'acronimo del fondatore John Alfred Prestwich, leader mondiale nella costruzione di propulsori motociclistici, attiva dal 1895 al 1963.

Altro 
 Jap – abbreviazione spregiativa di Japanese (giapponese), abitante del Giappone